Pollo – uccello domestico, allevato per diversi scopi
 Secondo Pollo – presbitero e militare italiano
 Genc Pollo (1963) – politico albanese
 Pollo – soprannome del calciatore spagnolo Adrián José Hernández Acosta
 Pollo – personaggio della serie animata Mucca e Pollo